Рекорды России в тяжёлой атлетике — наивысшие результаты, показанные атлетами в отдельных упражнениях и по сумме упражнений на соревнованиях, которые соответствуют всем требованиям Федерации тяжёлой атлетики России. Некоторые из них могут превышать мировые достижения, что связано с установлением их на соревнованиях, не имеющих международного статуса (чемпионат России, кубок России, региональные первенства).

Мужчины

Женщины

Юниоры

Юниорки

Юноши

Девушки

Примечания

Ссылки 
 Рекорды России

Рекорды в тяжёлой атлетике
Тяжёлая атлетика в России